BHK steht für:
 Biblia Hebraica (Kittel)
 Baltische Historische Kommission
 Blockheizkraftwerk
 British Hong Kong, siehe Hongkong #Britische Kronkolonie
 Brouwer-Heyting-Kolmogorov-Interpretation von Luitzen Egbertus Jan Brouwer, Arend Heyting und Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow
 Bukhara International Airport (IATA-Code), Flughafen von Buxoro, Usbekistan

bhk steht für:
 Bikolano (Albay) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Sprachgruppe Inlandbikol der Sprache Bikolano auf der Halbinsel Bicol der Insel Luzon

Siehe auch:
 BHK-21-Zellen

Abkürzung